

Biologie
In de biologie wordt de term gebruikt voor vormen van dieren en groepen van planten die door de mens door veredeling zijn aangepast en niet op een natuurlijke wijze zijn ontstaan. Rassen komen voor binnen soorten en ondersoorten van planten en dieren en andere organismen.
 Dierenras, de rassen van gedomesticeerde diersoorten, ontstaan door selectie door de mens
 Ras (plant), plantenras, een plantengroep binnen één botanisch taxon van de laagste rang, ontstaan door selectie door de mens. Een plantenras is niet altijd een cultivar.
 Cultivar, een plant of een plantengroep die door de mens geselecteerd is op wenselijke eigenschappen waarvan het behoud mogelijk is door teelt of andere vormen van vermeerdering. Een cultivar is altijd een plantenras.
 Ras (eiwit), een dierlijk eiwit; een G-proteïne in het plasmamembraan.

Antropologie 
 Menselijk ras

Personen met de achternaam Ras 
 Hans Ras, Nederlandse taalkundige (Indonesisch en Javaans, hoogleraar in laatstgenoemde)
 Hans Erik Ras, Nederlands jurist, van 1987 tot 1989 president van de Hoge Raad der Nederlanden
 Julian Ras, acteur
 Martin de Ras, Nederlandse politicus
 Tjabel Ras, voormalig Nederlands atleet

Overig 
 een Italiaans historisch motorfietsmerk; zie Fusi
 Ras (roman), een boek van Johan Leys uit 2015
 Ras (Servië), een plaats in Servië
 Ras (titel), Ethiopische titel
 Raspatat, een soort friet
 Raw Aron Schuster Synagoge, 'RAS-sjoel', een Amsterdamse synagoge

Zie ook 
 RAS (doorverwijspagina)